Ludwik I Bawarski – książę bawarski
 Ludwik IV Bawarski – cesarz
 Ludwik I Wittelsbach – król Bawarii
 Ludwik II Wittelsbach – król Bawarii